Pekkarinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Mauri Pekkarinen (né en 1947), homme politique finlandais
 (1917-1975), homme politique finlandais
 (né en 1969), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois